Guarita peut désigner :
 Guarita : une municipalité du département de Lempira au Honduras ;
 le Guarita : un cours d'eau de l'État du Rio Grande do Sul au Brésil ;
 Barra do Guarita : une ville de l'État du Rio Grande do Sul au Brésil ;
 Nova Guarita : une municipalité de l'État du Mato Grosso au Brésil.

Homonymie de toponyme